Västkusten kan syfta på
 Västkusten, Hedemora kommun

eller västkusten i många länder, till exempel
 Sveriges västkust
 Kroatiens västkust
 Finlands västkust, huvudsakligen i Österbotten (nutida landskap)
 Nya Zeelands västkust
 USA:s västkust

Se även
 Vestkusten (olika betydelser)
 West Coast – flera i engelskspråkiga länder
 Ostkusten – flera

Kustområden